Dolle Mina (België)
 Dolle Mina (Nederland)
 Dolle Mina (beeld)